Pardieiros - Aldeia na freguesia de Beijós (Carregal do Sal).
 Pardieiros - Aldeia na freguesia de Benfeita (Arganil).

Desambiguação